

Львівка — село, Житікаринський район, Костанайська область
 Львівка — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Львівка — присілок, Федоровський район, Башкортостан

Львівка — село, Донецька область, Олександрівський район
 Львівка — село, Черкаська область, Золотоніський район